

Patronyme 

 Andru Donalds (1974-), un chanteur jamaïcain ;
 Byron Donalds (1978-), un homme politique américain ;
 Luchy Donalds (1991-), une actrice nigériane.

Toponyme 

 Donalds, ville américaine située en Caroline du Sud.